Жюль Лефевр-Дёмье (; ,  — , ) — французский поэт и прозаик. Муж скульпторши Мари-Луизы Рулло-Дюгаж.

Собственно Лефевр, вторую фамилию Дёмье добавил в честь тёти, завещавшей ему своё состояние. Сын крупного чиновника министерства финансов, с юных лет находился в резкой конфронтации с консервативно настроенным отцом; среди первых сочинений, с которых началась известность Лефевра, — поэма «Отцеубийство» (; 1819), давшая название и первому сборнику стихотворений Лефевра, вышедшему в 1823 году. Участвовал в Польском восстании 1830—1831 гг., после его подавления некоторое время провёл в австрийской тюрьме. Наряду со стихами публиковал (отдельными изданиями и сборниками) многочисленные биографические очерки о деятелях культуры и других знаменитых личностях, в диапазоне от Торквато Тассо и Парацельса до авантюриста Салманазара и современного писателя Джона Уилсона. По убеждениям тяготел к бонапартизму, вследствие чего после переворота Луи Наполеона получил должность библиотекаря сперва в Елисейском дворце, а затем во дворце Тюильри.

Бунтарская поэзия Лефевра-Дёмье, сложившаяся отчасти под влиянием неопубликованных в то время стихотворений Андре Шенье, ценилась поэтами-романтиками следующего поколения, в том числе молодым Виктором Гюго. Поздний сборник «Книга прогуливающегося» (; 1854) принадлежит к первым образцам складывавшейся во французской литературе формы стихотворения в прозе (некоторые произведения этого сборника печатались в журнале Александра Дюма «Мушкетёр»).

Примечания

Ссылки 
 Стихи Жюля Лефевра-Дёмье на Викискладе

Французские поэты
Поэты Франции
Писатели Франции